Lletsó punxós (Sonchus asper)
 Xenixell (Senecio vulgaris)